Het HSBC Champions Tournament 2006 is een golftoernooi dat onderdeel uitmaakt van de Europese PGA Tour. Het toernooi vond plaats van 10 november tot en met 13 november 2005 op de Sheshan International Golf Club in Shanghai in China. Een ronde van 18 holes op de Sheshan International Golf Club heeft een par van 72 slagen. Ondanks dat de wedstrijd in 2005 plaatsvond, telde deze mee voor de Tour van 2006

Ranglijst

Externe link 
 Schema Europese Tour 2006

Europese PGA Tour 2006
Golftoernooi in China
Sportevenement in Shanghai